Le Manoir kan syfta på:
 Le Manoir, Calvados
 Le Manoir, Eure